Artigli (The Uncanny) – film del 1977 diretto da Denis Héroux
 Spettri (The Uncanny) – romanzo di Andrew Klavan del 1998